Ferrando ist der Familienname folgender Personen:
 Cristiana Ferrando (* 1995), italienische Tennisspielerin
 Giancarlo Ferrando (1939–2020), italienischer Kameramann
 Linda Ferrando (* 1966), italienische Tennisspielerin
 Luigi Ferrando (* 1941), Bischof von Bragança do Pará
 Martín Ferrando (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Mauro Ferrando († 2007), italienischer Eishockeyfunktionär
 Pablo Ferrando, Namensgeber des Edificio Pablo Ferrando, Montevideo
 Rafael Ferrando (* 1966), spanischer Astronom
 Stephen Ferrando (1895–1978), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Viktor Ferrando (* 1968), spanischer Bildhauer

Ferrando bezeichnet:
 einen Hauptmann im Heer des Grafen Luna in der Oper Il trovatore